Иван Волконский:
 Волконский, Иван Фёдорович Лось (?—1648) — воевода, старший сын князя Фёдора Юрьевича Волконского.
 Волконский, Иван Фёдорович Чермный (?—1641) — голова, затем воевода, старший сын кн. Фёдора Ивановича Волконского.